Otto von Ziegenhain ist der Name folgender Personen:

* Otto von Ziegenhain (Propst) (1304–1366), deutscher Kanoniker in Mainz und Köln und Propst in Fritzlar
 Otto von Ziegenhain (Erzbischof) (um 1380–1430), deutscher Geistlicher, Erzbischof und Kurfürst von Trier